

Cinema
Truth or Dare – film del 2012 diretto da Robert Heath
Truth or Dare – film del 2013 diretto da Jessica Cameron
Truth or Dare – film del 2017 diretto da Nick Simon
Obbligo o verità (Truth or Dare) – film del 2018 diretto da Jeff Wadlow

Musica
Truth or Dare – album del 2010 dei Automatic Loveletter
Truth or Dare – album del 2010 degli Oomph!